Die DDR-Meisterschaften im Feldfaustball 1962 waren die 13. Austragung der DDR-Meisterschaften der Männer und Frauen im Feldfaustball der DDR im Jahre 1962.

Der letzte Spieltag fand am 18. und 19. August 1962 in den Stadien „8. Mai“ und „Max Reimann“ in Cottbus statt.

Frauen 

Die Frauenliga wurde in zwei Staffeln ausgetragen, die an den Spieltagen 1 und 3 untereinander und an den Spieltagen 2 und 4 gegeneinander antraten.
Lok Köthen, Einheit Rostock, Lok Schwerin, Motor Rathenow und Aktivist Staßfurt als Aufsteiger spielten in Staffel I, Rotation Dresden Mitte, Medizin Weimar, SG Eutritzsch, ISG Hirschfelde und Aufsteiger Motor West Suhl in Staffel II.

Die Spieltage wurden an folgenden Daten ausgetragen:
 1. Spieltag: 20. Mai 1962: Staffel I in Rostock, Staffel II in Dresden
 2. Spieltag: 17. Juni 1962: beide Staffeln in Leipzig
 3. Spieltag: 8. Juli 1962: Staffel I in Köthen, Staffel II in Oberfrohna
 4. Spieltag: 18. und 19. August 1962: beide Staffeln in Cottbus

Kreuztabelle

, , , 

Abschlusstabelle:

Aufstiegsspiele: Da Aktivist Staßfurt aufgrund höherer Gewalt am 2. Spieltag nicht teilnehmen konnte und ihre Spiele ausfielen, stieg in diesem Jahr keine Mannschaft ab. In der kommenden Saison spielten daher 12 Mannschaften in der Frauen-Oberliga, von denen vier absteigen werden. Am 25. und 26. August 1962 in Magdeburg wurden die Spiele um den Aufstieg in die Oberliga 1963 ausgetragen.

Männer 

ISG Hirschfelde, Fortschritt Zittau, Fortschritt Glauchau, Chemie Zeitz, Chemie Jena und Neuling ISG Hirschfelde II spielten in Staffel I, Empor Rudolstadt, Motor West Erfurt, Lok Wittstock, Empor Barby, Wissenschaft Halle und Aufsteiger Einheit Halle in Staffel II.

Die Spieltage wurden an folgenden Daten ausgetragen:
 1. Spieltag: 20. Mai 1962: Staffel I in Glauchau, Staffel II in Erfurt
 2. Spieltag: 17. Juni 1962: beide Staffeln in Halle
 3. Spieltag: 8. Juli 1962: Staffel I in Hirschfelde, Staffel II in Magdeburg
 4. Spieltag: 18. und 19. August 1962: beide Staffeln in Cottbus

Kreuztabelle

, , , 

Abschlusstabelle:

Aufstiegsspiele: Am 25. und 26. August 1962 in Magdeburg wurden die Spiele um den Aufstieg in die Oberliga 1963 ausgetragen.

Einzelnachweise

Weblink 
 Faustball-DDR-Meisterschaften auf sport-komplett.de

Feldfaustball 1962
Faustballveranstaltung 1962
Sportveranstaltung in der DDR